Název Svinenský vrch nese více vrcholů:

 Svinenský vrch (Plaská hornatina) (473,9 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině v okrese Rokycany, jihozápadně od Vojenic

 Svinenský vrch (Šumavské podhůří) (970,0 m) – vrchol v Svatoborské vrchovině v okrese Klatovy, východně od Javorné